Сейнт Клеър може да се отнася за:
 Сейнт Клеър (езеро в Северна Америка)
 Сейнт Клеър (река) – река в Северна Америка
 Окръзи в САЩ
 Сейнт Клеър (окръг, Алабама)
 Сейнт Клеър (окръг, Илинойс)
 Сейнт Клеър (окръг, Мичиган)
 Сейнт Клеър (окръг, Мисури)